Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1987./88., petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "DOŠK" iz Drniša.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga – Srednja skupina 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Jug 1987./88. 
 Općinska nogometna liga Šibenik 1987./88. 
 Općinska nogometna liga Zadar 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, ''"Slobodna Dalmacija", 1987. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, ''"Slobodna Dalmacija", 1988. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, ''"Slobodna Dalmacija", br. 13473, god. XLIV, izdano 30. svibnja 1988., str. 20, preuzeto 9. prosinca 2018. 
 

 

1987-88 sjever
1987-88 Dalmacija
Dalmacija-Sjever